Švab est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Gašper Švab (né en 1986), coureur cycliste slovène ;
  (né en 1991), lugeur slovène ;
 Miha Švab (né en 1984), coureur cycliste slovène.

Notes et références

Voir aussi 
 Schwab

sl:Švab (priimek)